Шебертинское муниципальное образование — сельское поселение в Нижнеудинском районе Иркутской области России. Административный центр — село Шеберта.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1980 человек, в том числе 924 мужчины и 1056 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Шеберта (село)
 Большеверстовск (деревня)
 Варяг (участок)
 Вершина (посёлок)
 Даур (село)
 Шеберта (посёлок ж.-д. станции)

Примечания 

Муниципальные образования Нижнеудинского района
Сельские поселения Иркутской области